Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 1996 года — 34-й чемпионат России, который прошёл 22 — 24 декабря 1995 года в Челябинске на стадионе «Спартак». В первенстве приняли участие 51 конькобежец (25 мужчин и 26 женщин).

Чемпионом России среди мужчин стал Юрий Коханец из Дивногорска, призёрами — Анатолий Крашенинин (Челябинск) и Владимир Биткин (Нижний Новгород). У женщин первенствовала Светлана Высокова (Пермь). Серебро завоевала Татьяна Трапезникова (Уфа), бронзу — Елена Чайка из Омска.

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты чемпионата России-1996 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft
 Результаты чемпионатов России на сайте «Общество нержавого конька»

1996 год в Челябинской области
Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 1996 году
Спортивные соревнования в Челябинске
Декабрь 1995 года
Чемпионаты России в 1995 году